Леко́нт дю Нуи́ () — французская фамилия.

  (1844—1914) — французский архитектор, брат Жана и муж Эрмины Л.дю Н.; отец Пьера Л.дю Н.
 Леконт дю Нуи, Жан (1842—1923) — французский художник и скульптор.
  (1883—1947) — французский математик, биофизик, философ и публицист; сын Эрмины Л.дю Н.
  (1854—1915) — романтическая подруга Ги де Мопассана; автор романа «Романтическая дружба» (Amitié amoureuse; 1896); мать Пьера Л.дю Н.

Примечания